Прва лига Македоније у фудбалу у сезони 1999/0, одржана је осми пут у органицацији Фудбалског савеза Македоније.

Нови прволигаши у овој сезони су Куманово из Куманова и Напредок из Кичева уместо Скопља из Скопља и Балкана из Скопља који су на крају сезоне 1998/99. испали у Другу лигу Македоније.. 
 
Титулу првака је бранила екипа Слога Југомагнат из Скопља.

Лига је у сезона 1999/00. имала 14 клубова. Играло се по двоструком лига систему односно по две утакмице свако са сваким. Из лиге испадају два последња клуба.

Првенство је почело 15. августа 1999, а завршило 28. маја 2000.

Титулу првака за сезону 1999/00 по други пут је освојила екипа Слога Југомагнат која се пласирала за Прво коло квалификација за Лигу шампиона 2000/01. Пошто је екипа Слога Југомагнат освојила и куп, а финалиста купа екипа Победе освојила друго место у Првој лиги, за такмичење у УЕФА купу 2000/01. се поред Победе квалификовао и трећеплсирани Работнички Кометал.

Две последње екипе испале су директно у Другу лигу. То су исте екипе које су на почетку сезоне и ушле у Прву лигу: Куманово и Напредок.

Састав Прве лиге у сезони 2000/01

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Коначна табела

Листа стрелаца

Резултати македонких клубова у европским такмичењима 2000/01.

Види још 
 Прва лига Македоније у фудбалу

Спољашње везе 
 Званични сајт Македонског фудбалског савеза

Прва лига Македоније у фудбалу
Сезона 1999/00. у македонском фудбалу